Antonin steht für:

 Antonin (Vorname), männlicher Vorname (siehe dort für Namensträger)

Familienname
 Arnold Antonin (* 1942), haitianischer Filmemacher
 Daniela Antonin (* 1972), deutsche Kunsthistorikerin und Kuratorin

Antonin als Ortsname in Polen
 Antonin (Żerków) 
 Antonin (Szczytniki) 
 Antonin (Oborniki) 
 Antonin (Przygodzice)
 Antonin (Kostrzyn) 
 Antonin (Krzykosy) 
 Antonin (Chełm) 
 Antonin (Burzenin)
 Antonin (Szadek) 
 Antonin (Górzno) 
 Antonin (Jakubów) 
 Antonin (Cieszków) 
 Antonin (Ciechanowiec) 
 Antonin (Prabuty)

Saint-Antonin als Ortsname

Siehe auch:
 Anton
 Antoni
 Antonino
 Antonine
 Antonini
 Antoninian
 Antoninus
 Antonius